Als Kaiserstadt werden Städte bezeichnet, in denen Kaiser lebten.

Kaiserstädte im Deutschen Kaiserreich 
Es gab folgende Kaiserstädte im Deutschen Reich:

Kaiserstädte in Ostasien 
Es gab folgende Kaiserstädte in Ostasien:
 Huế (Vietnam)
 Kyoto (Japan)
 Peking (China)
 Xi’an (China)

Siehe auch 
 Krönung der römisch-deutschen Könige und Kaiser#Orte der Königskrönungen in Deutschland
 Königspfalz
 Residenzschloss Posen (Kaiserschloss Posen)

Einzelnachweise 

Stadttitel